Ortlieb Zenger ist der Name folgender Personen:

* Ortlieb I. Zenger, deutscher Adliger 
 Ortlieb II. Zenger, deutscher Adliger, Pfleger zu Nabburg 
 Ortlieb III. Zenger, deutscher Adliger 
 Ortlieb IV. Zenger († vor 1419), deutscher Adliger